Invasione di Sachalin (1905) – episodio della guerra russo-giapponese svoltosi nel luglio 1905.
 Invasione di Sachalin (1945) – episodio della seconda guerra mondiale svoltosi nell'agosto 1945.